Вітрильне судно
 Вітрильник (Istiophorus) — рід риб родини Вітрильникових.